Goerisch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Goerisch (1949–1995), deutscher Mathematiker
 Markus Goerisch (* 1967), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Görisch